La Notice sur les travaux scientifiques d'Henri Poincaré a été écrite par Henri Poincaré en 1886.

Présentation 
Elle regroupe les fonctions et titres de l'auteur, la liste de ses publications jusqu'à cette période ainsi qu'un résumé de ses travaux en mathématiques et en physique mathématique jusqu'à cette période. Elle comprend 75 pages et a été éditée par Gauthier-Villars. Elle n'a pas été rééditée mais peut être trouvée en format numérique. Voici son contenu :

Composition de l'ouvrage 
 Bibliographie
 Publications (Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, Thèse inaugurale, Acta Mathematica, Journal de mathématiques pures et appliquées, Journal de l'École polytechnique, American Journal of Mathematics, Bulletin de la Société mathématique de France, Bulletin astronomique, Association française pour l'avancement des sciences, Acta Societatis Scientiarum Fennicoe, Mathematische Annalen, Divers)
 Exposé succinct des principaux résultats (Équations différentielles, théorie des fonctions, Algèbre, Arithmétique, Mécanique céleste)
 Équations différentielles
 1. Généralités (Résolution de l'équation algébrique, Intégration des différentielles algébriques, Intégration des équations différentielles)
 2. Fonctions fuchsiennes
 3. Intégration des équations linéaires par fonction algébrique et fonction abélienne
 4. Équations non linéaires
 5. Courbes définies par les équations différentielles
 Théorie des fonctions
 6. Théorie générale de la fonction d'une variable
 7. Théorie générale de la fonction de deux variables
 8. Intégrale multiple
 9. Fonction elliptique
 10. Fonctions abéliennes
 11. Fonctions hyper-fuchsiennes
 Algèbre et arithmétique
 12. Algèbre
 13. Algèbre de l'infini
 14. Arithmétique
 Mécanique céleste
 15. Problème à n corps
 16. Équilibre d'une masse fluide

Titres divers 
 Entré à l'École polytechnique, le 10 octobre 1873.
 Ingénieur des Mines, le 1er avril 1879.
 Docteur ès sciences, le 1er août 1879.
 Chargé du cours d'analyse à la Faculté des sciences de Caen, du 1er décembre 1879 au 29 octobre 1881.
 Maître de conférences d'analyse à la Faculté des sciences de Paris, du 9 octobre 1884 au 16 mars 1885.
 Chargé du cours de mécanique physique et expérimentale à la Faculté des sciences de Paris, du 16 mars 1885 au 1er novembre 1886.
 Professeur de physique mathématique et calcul des probabilités à la Faculté des sciences de Paris, depuis le 1er novembre 1886.
 Répétiteur d'analyse à l'École polytechnique, depuis le 6 novembre 1883.
 Lauréat de l'Institut (prix Poncelet), en 1855.
 Présenté par la section de géométrie :
 En cinquième ligne, en 1881,
 En quatrième ligne, en 1884,
 En troisième ligne, en 1883,
 En deuxième ligne, en 1886.

Références 
 Henri Poincaré, Notice sur les travaux scientifiques d'Henri Poincaré, Gauthier-Villars, Paris, 1886.

Voir aussi

Liens externes 
 Notice sur les travaux scientifiques d'Henri Poincaré, sur le site archive.org.

Littérature en physique
Littérature mathématique
Livre paru en 1886
Œuvre d'Henri Poincaré